

Sigle 
 Giornale Radio Rai
 Giornale Radio del Risparmio

Codici 
 GRR – codice vettore ICAO di Agroar - Trabalhos Aéreos
 GRR – codice aeroportuale IATA del Gerald R. Ford International Airport di Grand Rapids (Stati Uniti)
 grr – codice ISO 639-3 della lingua taznatit

Fumetti 
 Grr – suono onomatopeico che indica un'arrabbiatura